Pilargis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Saint-Joseph 1899. Enligt Catalogue of Life ingår Pilargis i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pilargis